В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Сорокского района входит 68 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Сороки ();
 12 сёл, не входящих в состав коммун;
 55 сёл, входящих в состав 22 коммун.

Примечания 

Сорокский район
Сорокский район